Republički nogometni kup Slovenije (slv. "Slovenski republiški nogometni pokal") je bilo nogometno kup-natjecanje na području SR Slovenije za vrijeme socijalističke Jugoslavije.

O natjecanju 
Republički kup Slovenije je igran između 1953. i 1991. godine. Pobjednik bi se kvalificirao u završnicu kupa Jugoslavije (Kupa maršala Tita). Od sredine 1970.-ih klubovi koji su bili članovi Prve savezne lige su imali osiguran nastup u Kupu maršala Tita, te nisu igrali republički kup.  
Republički kup je igran kroz nekoliko faza, na području međuopćinskih saveza te potom do poluzavršnice kroz regije "Istok" i "Zapad". 
Osamostaljenjem Slovenije 1991. godine, "Republički kup" je transformiran u novi "Kup Slovenije".

Završnice

Klubovi po uspješnosti

Unutrašnje poveznice  
 Nogometni kup Slovenije 
 Kup maršala Tita 
 Slovenski nogometni savez

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  snportal.si, Zgodovina slovenskega pokala – 1. del, objavljeno 19. svibnja 2014., pristupljeno 1. srpnja 2020. 
  snportal.si, Zgodovina slovenskega pokala – 2. del, objavljeno 20. svibnja 2014., pristupljeno 1. srpnja 2020. 
  rsssf.com, Slovenia - List of Cup Finals  
  

republički kup
 kup